Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1972/73 war die 21. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Rheinlandmeister wurde Vorjahresabsteiger Spvgg Andernach. Der SC Oberlahnstein nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1973 teil und scheiterte in der 2. Runde an den Amateuren vom 1. FC Kaiserslautern (Südwest). Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten alle drei Neulinge, die Eintracht Höhr-Grenzhausen, der Ahrweiler BC und der SV Ehrang antreten. Für die nachfolgende Saison 1973/74 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga der SV Speicher, der TuS Mayen und der SV Ellingen, sowie als Absteiger aus der Regionalliga die Eintracht Trier. 

Der SC Oberlahnstein und der SV Niederlahnstein fusionierten nach Saisonende zur SG Eintracht Lahnstein.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1972/73 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1972/73 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1972/73
1972